A következő települések szlovák neve:
 Bystrička, Ipolybeszterce, település – Szlovákia, Besztercebányai kerület, Poltári járás, Ozdin része
 Bystrička, Turócbeszterce, település – Szlovákia, Zsolnai kerület, Turócszentmártoni járás

Lásd még:
 Bystřička, település – Csehország, Zlíni kerület, Vsetíni járás